Эялет Адрианополь (также Эялет Эдирне) был создан из частей эялетов Силистра и Румелия в 1826. Со временем регион стал частью вилайета Адрианополь.

Административное деление 
Санджаки эялета в середине XIX века:
 Санджак Невахи (Центр — Чаталджа)
 Санджак Текирдаг (Родосто)
 Санджак Гелиболу (Галлиполи)
 Санджак Эдирне (Адрианополь)
 Санджак Филибе (Пловдив)
 Санджак Слимия (Ислимия или Селимия)

Примечания 

Османская Болгария
XIX век в Греции
Эялеты Османской империи
Эдирне
Появились в 1826 году
Исчезли в 1867 году